Il Bank Austria Tennis Trophy 1999 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 25ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, 
che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 1999. 
Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dall'11 al 18 ottobre 1999.

Campioni

Singolare maschile 

 Greg Rusedski ha battuto in finale  Nicolas Kiefer 6–7 (5–7), 2–6, 6–3, 7–5, 6–4

Doppio maschile 

 David Prinosil /  Sandon Stolle hanno battuto in finale  Piet Norval /  Kevin Ullyett 6–3, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1999